Rollstuhltennis-Herrendoppel der Sommer-Paralympics 2012.

Titelverteidiger waren Stéphane Houdet und Michaël Jeremiasz, die dieses Mal die Bronzemedaille gewannen. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 2. bis 7. September 2012. Insgesamt nahmen 58 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herrendoppel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012